Мырзалиев — фамилия; имеет женскую форму Мырзалиева.
 Мырзалиев, Кадыр Гинаятович (1935—2011) — народный писатель Казахстана, поэт, соавтор первого казахстанского гимна.
 Мырзалиев, Нуржан Кершаизович (род. 1956) — представитель высшего командования КНБ Республики Казахстан, генерал-майор, директор Пограничной Службы Республики Казахстан.